USS Fletcher je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Fletcher (DD-445)
 USS Fletcher (DD-992)

Fletcher